3 miejscowości w Polsce:
 Pomarzanki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Pomarzanki – osada w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska
 Pomarzanki – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki